Ženská čtyřhra Hungarian Ladies Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu, z události hrané v rámci nižšího okruhu ITF, byl pár Ema Burgićová Bucková a Georgina Garcíaová Pérezová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený tchajwansko-gruzínský pár Sie Su-wej a Oxana Kalašnikovová, který ve finále za 1.21 hodin zdolal australsko-kazašskou dvojici Arina Rodionovová a Galina Voskobojevová po setech 6–3, 4–6, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Sie vybojovala osmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour, první od French Open 2014, a pro Kalašnikovovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Turnajové jedničky a členky elitní světové desítky, Tímea Babosová s Lucií Šafářovou, odstoupily před semifinále pro svalové potíže Šafářové.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Lucie Šafářová (semifinále, odstoupily)
  María Irigoyenová /  Xenia Knollová (1. kolo)
  Demi Schuursová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
 ' Sie Su-wej /  Oxana Kalašnikovová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2017